Война токов:
 Война токов — противостояние сторонников постоянного и переменного тока в США.
 «Война токов» — фильм по мотивам этого противостояния.